Нолле — фамилия:

 Нолле, Александр Петрович (литературный псевдоним Александр Кулешов; 1921—1990) — русский советский писатель и журналист, спортивный комментатор. 
 Нолле, Жан-Антуан (1700—1770) — французский физик.
 Нолле, Николай Михайлович (1862—1908) — российский оперный и камерный певец (баритон), музыкальный педагог.

См. также 
 Ноле